Altınyayla (türkisch: „goldene Hochebene“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Altınyayla (Sivas), Landkreis und Kreisstadt in der Provinz Sivas
Altınyayla (Burdur), Landkreis und Kreisstadt in der Provinz Burdur
Altınyayla (Andırın), Dorf in der Provinz Kahramanmaraş